Amor i Psyche (obraz Giuseppa Crespiego)
 Amor i Psyche (obraz Antoona van Dycka)

Zobacz też 
 Amor
 Psyche